Град Ниш () е административна единица в Сърбия, Нишавски окръг с ранг на община.

Заема площ от 596 км2. Неин административен център е град Ниш.

История 
Административната единица Град Ниш е създадена през 2007 г. чрез Закона за териториалната организация на Република Сърбия,, като обхваща територията на предишната Нишка община.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на Град Ниш възлиза на 260 237 души. Гъстотата е 436,64 души/км2.

Етнически състав

Административно деление 
Административно Град Ниш е разделен на пет градски общини:
 Градска община Медияна
 Градска община Нишка баня
 Градска община Палилула
 Градска община Пантелей
 Градска община Цървени кръст

Бележки